Grand Prix Wielkiej Brytanii 1954 (oryg. RAC British Grand Prix) – 5. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1954, która odbyła się 17 lipca 1954 po raz 5. na torze Silverstone.

7. Grand Prix Wielkiej Brytanii, 5. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: statsf1.com

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

|-bgcolor="#efefef"
!Nr
!Kierowca
!Konstruktor
!Czas
!Okr.
|-bgcolor="#f8f8f8"
!31
| Alberto Ascari
|Maserati
|rowspan=7|1:50,0
|align=center|-
|-bgcolor="#f8f8f8"
!17
| Jean Behra
|Gordini
|align=center|-
|-bgcolor="#f8f8f8"
!7
| Stirling Moss
|Maserati
|align=center|-
|-bgcolor="#f8f8f8"
!1
| Juan Manuel Fangio
|Mercedes
|align=center|-
|-bgcolor="#f8f8f8"
!33
| Onofre Marimón
|Maserati
|align=center|-
|-bgcolor="#f8f8f8"
!11
| Mike Hawthorn
|Ferrari
|align=center|-
|-bgcolor="#f8f8f8"
!9
| José Froilán González
|Ferrari
|align=center|-
|}

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Klasyfikacja konstruktorów została wprowadzona w 1958 roku. Liczone było tylko 5 najlepszych wyścigów danego kierowcy.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Przypisy 

Wielka Brytania
1954
1954 w Wielkiej Brytanii